Paradise River ist der Name folgender Flüsse

in Australien:
 Paradise River (Pieman River), Nebenfluss des Pieman Rivers in Tasmanien

in Kanada:
 Paradise River (Bute Inlet), Zufluss des Bute Inlet in British Columbia
 Paradise River (Neufundland), Fluss auf Neufundland
 Paradise River (Sandwich Bay), Zufluss der Sandwich Bay in Süd-Labrador

in den Vereinigten Staaten:
 Paradise River (Nisqually River), Nebenfluss des Nisqually River im Bundesstaat Washington

Paradise River bezeichnet außerdem:

 Paradise River, Ort (unincorporated place) in Süd-Labrador (Kanada)